Przyjaciel Ludu: pismo ewangelickie – pismo wydawane od 1885 do 1909 roku w Nawsiu i od 1948 do 1959 roku w Czeskim Cieszynie
 Przyjaciel Ludu – dodatek do chełmińskiego pisma Nadwiślanin, a od 1861 roku tygodnik pod redakcją ks. Rudolfa Gawrzyjelskiego
 Przyjaciel Ludu: pismo periodyczne czyli czasowe dla Narodu Polskiego w Ameryce – pismo wydawane w Chicago i Milwaukee od 1876 do 1884 roku
 Przyjaciel Ludu: czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości – pismo wydawane w Lesznie w latach 1834–1849
 Przyjaciel Ludu – pismo wydawane w Lesznie przez Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne od 1986 roku
 Przyjaciel Ludu – pismo wydawane we Lwowie w 1848 roku
 Przyjaciel Ludu – przejściowa nazwa Przyjaciela Domowego, wydawanego we Lwowie w latach 1851–1887
 Przyjaciel Ludu – pismo wydawane kolejno we Lwowie, Krakowie oraz Warszawie w latach 1889–1947; organ prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, PSL Lewicy i Związku Chłopskiego
 Przyjaciel Ludu: pismo dla ludu polskiego, poświęcone interesom Polaków w Ameryce – pismo wydawane w Pittsburgu od 1890 roku
 Przyjaciel Ludu – tygodnik wydawany w Wilnie od 1906 roku

 Nowy Przyjaciel Ludu: pismo polsko-katolickie w południowej Wielkopolsce i Ziemi Wieluńskiej – pismo wydawane w Kępnie w latach 1913–1939
 Przyjaciel Ludu Kaszubskiego – dwutygodnik wydawany w Kartuzach w latach 1928–1929
 Przyjaciel Ludu Łecki – miesięcznik wydawany w Ełku od 1842 roku